Інтер — український телевізійний канал
 Інтер+ — міжнародна версія українського телеканалу «Інтер»
 Інтер — скорочена назва італійського футбольного клубу «Інтернаціонале» з Мілана
 Інтер — скорочена назва бразильського футбольного клубу «Інтернасьйонал» з Порту-Алегрі
 Інтер —  азербайджанський футбольний клуб з Баку
Інтер ― український футбольний клуб з Боярки
Інтер ― американський футбольний клуб з Маямі
Інтер ― ангольський футбольний клуб з Луанди
Інтер ―  андоррський футбольний клуб з Ескальдес-Енгордані
Інтер ― бурундійський футбольний клуб з Бужумбури
Інтер ―  футбольний клуб з Бісау
Інтер ―  словацький футбольний клуб з Братислави
Інтер ―  хорватський футбольний клуб з Запрешича
Інтер ― футбольний клуб з району Мі-Зочі на острові Сан-Томе, в Сан-Томе і Принсіпі
Інтер —  іспанський футзальний клуб з муніципалітету Торрехон-де-Ардос, що розташований в автономному співтоваристві Мадрид
Інтер —  фінський футбольний клуб із Турку
Інтер — румунський футбольний клуб із Сібіу

Див. також 
 ІНТЕР-ЕКО — Громадська організація в Україні
 Юрінком Інтер — видавництво